Primož kan verwijzen naar een van de volgende Sloveense plaatsen of personen:

Plaatsen
 Primož (Sevnica)
 Primož pri Šentjurju
 Sveti Primož nad Muto
 Primož pri Ljubnem
 Sveti Primož na Pohorju

Personen
 Primož Balderman - ijshockeyspeler
 Primož Benko - gitarist
 Primož Brezec - basketballer
 Primož Debenjak - vertaler
 Primož Gliha - voetballer
 Primož Jakopin = computerwetenschapper op het terrein van de taalwetenschap
 Primož Kozmus - kogelslingeraar
 Primož Kuret - musicoloog
 Primož Lorenz - pianist
 Primož Parovel - harmonicaspeler
 Primož Peterka - schansspringer
 Primož Pikl  - schansspringer
 Primož Ramovš - componist, muziekpedagoog en organist
 Primož Roglič - wielrenner en voormalig schansspringer
 Primož Štrancar - mountainbiker
 Primož Suhodolčan - auteur
 Primož Trubar - geestelijke en hervormer